Ючка:

 Ючка — посёлок в Вожегодском районе Вологодской области;
 Ючка — река в России, протекает в Вологодской области и Архангельской области.